Belgia:
 Limburg (pol. Limburgia) – prowincja  

Holandia:
 Limburg (pol. Limburgia) – kraina historyczna
 Limburg (pol. Limburgia) – prowincja  

Niemcy:
 Limburg an der Lahn – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Limburg-Weilburg

Osoby:
 Olga Limburg – niemiecka aktorka

Inne:
 Limburg – klasztor
 Limburg – ród
 Limburg (Lahn) – stacja kolejowa w Limburg an der Lahn

Zobacz też:
 bracia Limbourg – niderlandzcy malarze
 Hrabstwo Limburgii
 Księstwo Limburgii
 Limbourg – miasto i gmina w Belgii
 Limburg-Weilburg